Црна Гуја може бити:

 Црна Гуја, популарна хумористичка ТВ серија
 Црна Гуја, београдска рок-група која је била активна деведесетих година XX века